Billa bezeichnet:
 Billa, ein österreichisches Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen
 Billa (Ost-Amanuban), ein Dorf im indonesischen Distrikt Ost-Amanuban in Westtimor 

Billa ist der Familienname folgender Personen:
 Nicole Billa (* 1996), österreichische Fußballspielerin
 Salvatore Billa (1943–2006), italienischer Stuntman und Schauspieler

Abkürzung